Karyawangi (Parongpong), een bestuurslaag in Indonesië
Karyawangi (Pulosari), een bestuurslaag in Indonesië
Karyawangi (Salopa), een bestuurslaag in Indonesië